U39 ou U-39 peut faire référence à :
 HMS Hind (U39), un sloop de la Royal Navy ;
 Petit rhombidodécaèdre (U39), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères